Stock Beck ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 Stock Beck (Carlesmoor Beck), Nebenfluss des Carlesmoor Beck in North Yorkshire
 Stock Beck (River Ribble), Nebenfluss des River Ribble in Lancashire